Suelli – comune italiano della provincia del Sud Sardegna
Diocesi di Suelli – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
Hockey Club Suelli – società di hockey su prato italiana